Парад победы — военный парад в ознаменование победы в вооружённом конфликте.

Азербайджан
 Парад Победы в Баку, празднование победы во Второй Карабахской войне

Белоруссия
 Минский парад Победы (2020), празднование победы во Второй мировой войне

Великобритания 
 Лондонский парад Победы (1815), празднование победы в Наполеоновских войнах
 Лондонский парад Победы (1919), празднование победы в Первой мировой войне
 Лондонский парад Победы (1946), празднование победы во Второй мировой войне
 Лондонский парад Победы (1982), празднование победы в Фолклендской войне

Германия 
 Берлинский парад Победы (1945), празднование победы союзными войсками во Второй мировой войне

Демократическая Республика Вьетнам 
 Ханойский парад Победы (1955), празднование победы в Первой индокитайской войне.

СССР 
Парад Победы в Москве:
 Московский парад Победы (1945), ознаменовавший конец Великой Отечественной войны.
 Парад Победы (фильм) — название двух советских документальных фильмов 1945 года, посвящённых Параду Победы.

США 
 Нью-йоркский парад Победы (1946)
 Нью-йоркский парад Победы (1991), празднование победы в войне в Персидском заливе

Франция 
 Парижский парад Победы (1919), празднование победы в Первой мировой войне
 Дьеппский парад Победы (1944)

Примечания